Spinjana ima više značenja:
 Spinjana (Pistoja)
 Spinjana (Ređo Emilija)